Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 8 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Gail Sherriff.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Graham Stilwell enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
26 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hobart

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Hobart
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968